Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2003
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2003